IAM Cycling, een Zwitserse wielerploeg
 IAM (groep), een Franse hiphopgroep
 Integrated assessment procedures voor modellenbouw in de (milieu)wetenschappen
 Integrated asset modelling, computermodellen voor de olie-exploratie

Wikipedia:Doorverwijspagina